Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Australian Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Sharon Fichman (primo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Katarzyna Piter (qualificata)
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)
  Heather Watson (qualificata) 
  Magda Linette (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Vera Duševina (ultimo turno)
  Shelby Rogers (secondo turno)
  Anna Tatišvili (qualificata)

  Claire Feuerstein (ultimo turno)
  Irina-Camelia Begu (qualificata)
  Aleksandra Panova (secondo turno) 
  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Mathilde Johansson (secondo turno)
  Marta Sirotkina (ultimo turno)
  Maria João Koehler (primo turno)
  Ol'ga Alekseevna Pučkova (primo turno)
  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Irina Falconi (lucky loser)
  An-Sophie Mestach (secondo turno)

Qualificate 

  Belinda Bencic
  Carina Witthöft
  Ana Konjuh
  Zarina Dijas
  Katarzyna Piter
  Alla Kudrjavceva

  Heather Watson
  Lucie Hradecká 
  Kateřina Siniaková
  Duan Yingying
  Irina-Camelia Begu
<li>  Anna Tatišvili

Lucky loser 

  Irina Falconi

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2014
WTA Tour 2014